De Smet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis De Smet
 Willem H. De Smet